Spode est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), historien et sociologue allemand
 (1733-1797), potier anglais

Personnage fictif
, dictateur imaginaire de l'œuvre P. G. Wodehouse

Voir aussi
, entreprise britannique de potterie et produits ménagers
, musée atelier de Josiah Spode à Stoke-on-Trent 

Homonymie de patronyme